Версайски договор може да се отнася за:

 Версайски договор (1756) - отбранителен австро-френски договор в подготовка на Седемгодишната война (Първи версайски договор).
 Версайски договор (1757) - нападателен австро-френски договор в подготовка на Седемгодишната война (Втори версайски договор).
 Версайски договор (1759) - договор, с който Франция се отказва от част от ангажиментите си в Седемгодишната война (Трети версайски договор).
 Версайски договор (1768) – мирен договор по силата на който е предаден остров Корсика от Генуезката република на Кралство Франция;
 Версайски договор (1783) – мирен договор с който завършва т.нар. Американска революция;
 Версайски договор (1871) – с който приключва Френско-пруската война;
 Версайски договор (1919) – слагащ край на Първата световна война, основа на Версайската система от договори.

Вижте също 
 Парижки мирен договор